Аллия́ров — фамилия; имеет женскую форму Аллия́рова. Известные носители:
 Аллиярова, Айсанем Жолдасбаевна (род. 1964) — узбекский общественный и политический деятель.
 Аллиярова, Ситора (род. 1999) — казахстанская кёрлингистка.